Contea di Crittenden o Crittenden County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti d'AmericaStati Uniti:
 Contea di Crittenden, Arkansas
 Contea di Crittenden, Kentucky